Soglio (Asti), een gemeente in de Italiaanse provincie Asti
Soglio (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Graubünden